Расписа́ние:

 Расписание — вид календаря, для которого указана информация о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
 Расписание — упорядоченная последовательность действий, предпринимаемых в процессе выполнения одной или нескольких транзакции.

Другое 
 Корабельные расписания — военно-морская служебнaя документация, которая определяет распределение экипажа корабля по боевым постам и командным пунктам.
 Штатное расписание — форма отчётности юридического лица, организационно-распорядительный документ.